Фридевалд може бити:

 Фридевалд (Вестервалд), општина у округу Алтенкирхен (Вестервалд), у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Фридевалд (Хесен), општина у округу Херсфелд-Ротенбург, у њемачкој покрајини Хесен.